Who We Are est un album du groupe Hope Partlow sorti en 2005.
 Who We Are est un album du groupe Lifehouse sorti en 2007.
 Who We Are est une chanson du groupe Les Cheetah Girls présente sur l'album TCG sorti en 2007.
 Who We Are est une chanson qui a représenté Saint-Marin au Concours Eurovision de la chanson 2018.